Людінгга́узен () — власна назва.

Персоналії 
 Людінггаузени-Вольффи — німецький шляхетний рід.

Топоніми

Людінггаузен — місто.
 Людінггаузенський замок